Шильтах ():

 Шильтах — город в Германии.
 Шильтах — река в Германии.